За подібністю грецьких слів παρεκκλήo - "розрада" та παρεκκλήσιο (παρά + εκκλήσια - "біля" + "церква") цей термін має такі значення:
 Параклис (каплиця)
 Параклис (молебень)
 Параклис (приділ)